Die Gattung Probolodus gehört zu den Echten Salmlern (Characidae) und besteht aus drei Arten, die in Küstenflüssen im südöstlichen Brasilien von Espírito Santo bis São Paulo vorkommen.

Merkmale 
Probolodus-Arten erreichen Standardlängen von maximal 11 cm und haben einen hohen, seitlich abgeflachten Körper. Die größte Körperhöhe liegt direkt vor dem Ansatz der Rückenflosse. Der Kopf ist klein, die Schnauze (bei Fischen der Abstand zwischen vorderem Augenrand und der Spitze des Mauls) von der Seite gesehen, abgerundet. Der Augendurchmesser ist größer als die Länge der Schnauze. Das Maul ist endständig. Prämaxillare, Maxillare und Unterkiefer sind mit je einer Zahnreihe besetzt. Drei oder vier Prämaxillarzähne sind dreispitzig, wobei die Spitzen nach außen gerichtet sind. Zwei bis sieben Maxillarzähne sind haben zwei Spitzen gleicher Größe. Die ersten zwei bis drei sind nach außen gerichtet. Die vorderen vier oder fünf Zähne im Unterkiefer sind größer als die folgenden und ebenfalls nach außen gerichtet. Bei allen dreispitzigen Zähnen sind die mittleren Spitzen größer als die äußeren. Probolodus-Arten ernährten sich von Insekten, kleinen Krebstieren, pflanzlichem Material und den Schuppen anderer Kleinfische. Die nach außen gerichteten Zähne sind eine Anpassung an die zuletzt genannte Ernährungsweise. Der Körper ist mit großen und kleinen Rundschuppen besetzt. Die Seitenlinie ist vollständig ausgebildet und reicht vom Supracleithrum, einem Deckknochen des Schultergürtels, bis zur Schwanzflossenbasis.

 Flossenformel: Dorsale ii/9, Anale v/22–31, Pectorale i/10–13/i, Ventrale i/6–8/i, Caudale i/17/i. (Die klein geschriebenen römischen Zahlen stehen für nicht verzweigte Flossenstrahlen.)

Die Schwanzflosse ist gegabelt, beide Loben sind zugespitzt und mit kleinen Schuppen bedeckt. Eine Fettflosse ist vorhanden. Männchen bilden in der Fortpflanzungszeit einen Laichausschlag auf der Afterflosse und den Bauchflossen aus.

Arten 
Zur Gattung Probolodus gehören drei Arten.
 Probolodus heterostomus C. H. Eigenmann, 1911
 Probolodus oyakawai Santos & Castro, 2014
 Probolodus sazimai Santos & Castro, 2014

Belege 

Echte Salmler
Characidae
Endemisches Tier Brasiliens